Gino Roncaglia (n. 1960) – filosofo e saggista italiano
Gino Roncaglia (1883-1968) – musicologo italiano